Toponímia:
 Shiloh (Israel), ciutat cananea de Samària (Israel)
 Shiloh (Alabama), localitat estatunidenca d'Alabama
 Shiloh (Carolina del Sud), localitat estatunidenca de Carolina del Sud
 Shiloh (Geòrgia), localitat estatunidenca de Geòrgia
 Shiloh (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Shiloh (Nova Jersey), localitat estatunidenca de Nova Jersey
 Shiloh (Pennsilvània), localitat estatunidenca de Pennsilvània
 Shiloh (Tennessee), localitat estatunidenca de Tennessee on va tenir lloc la Batalla de Shiloh
 Shiloh (Comtat de Montgomery), concentració de població designada pel cens del Comtat de Montgomery (Ohio, EUA)
 Shiloh (Comtat de Richland), població del Comtat de Richland (Ohio, EUA)
 Miscel·lània:
 Batalla de Shiloh, batalla de la Guerra civil dels Estats Units (6 - 7 d'abril de 1862)
 Journey to Shiloh, pel·lícula estatunidenca de 1968